La Harpe steht für: 

 La Harpe (Illinois), Stadt im Hancock County, Illinois, USA 
 La Harpe (Kansas), Stadt im Allen County, Kansas, USA 
 (13118) La Harpe, Asteroid des Hauptgürtels

La Harpe, Laharpe oder De la Harpe ist der Familienname folgender Personen: 

 Amédée Emmanuel François Laharpe (1754–1796), Schweizer General
 Darryl de la Harpe (* 1986), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), Schweizer Politiker der Helvetik, Mitbegründer des Kantons Waadt
 Jean-Baptiste Bénard de La Harpe (1683–1765), französischer Kolonist und Entdecker
 Jean-François de La Harpe (1739–1803), französischer Kritiker und Dichter im 18. Jahrhundert
 Jean Jacques Charles de Laharpe (1802–1877), Schweizer Botaniker und Pilzkundler
 Pierre de la Harpe, Schweizer Mathematiker
 Ryan de la Harpe (* 1982), namibischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Harpe
 Île de la Harpe